Луи Филипп (II) Жозеф, герцог Орлеанский (), c 1792 года известный как Филипп Эгалите (; ), — французский военный и политический деятель.

Биография 
Представитель младшей линии Бурбонов, правнук регента Франции герцога Филиппа II, сын Луи-Филиппа I Орлеанского и Луизы-Генриетты де Бурбон-Конти. Один из самых богатых людей Франции, ещё более умноживший состояние благодаря удачному браку. До 1785 года носил титул герцог Шартрский, стал герцогом Орлеанским и первым принцем крови после смерти отца.

В 1771 году стал великим мастером масонской ложи Великий восток Франции.

Отличался либеральными взглядами. Во время Великой французской революции примкнул к революционерам, отказался от титула, стал «гражданином» и принял фамилию Эгалите (равенство). В Конвенте голосовал за казнь своего родственника Людовика XVI.

Однако в течение того же 1793 года гражданин Эгалите погиб сам: во время Революционных войн его сын Луи-Филипп оказался замешанным в заговор генерала Дюмурье и изменил революции, покинув страну, что привело к аресту, осуждению и казни Эгалите-отца. Перед гильотиной Филипп потребовал две бутылки шампанского и взошёл на эшафот с совершенным бесстрашием. Когда палач Сансон собирался снять с него сапоги, Филипп сказал: «Оставьте; они лучше снимутся после, а теперь поспешим». Ненавидевшие его роялисты отметили: «Жил как собака, а умер, как подобает потомку Генриха IV».

Семья 
Герцог Орлеанский был с 1769 года женат на Марии-Аделаиде де Бурбон, дочери герцога де Пентьевр, одной из богатейших наследниц своего времени. Дети:
 мертворождённая дочь (1771);
 Луи-Филипп I (1773—1850), король Франции в 1830—1848;
 Антуан Филипп (1775—1807), герцог Монпансье;
 Луиза Мария Аделаида (1777—1847);
 Франсуаза (1777—1782), сестра-близнец Аделаиды;
 Луи Шарль (1779—1808), граф Божоле.

Старший сын Филиппа Эгалите, виновник его гибели герцог Шартрский Луи-Филипп, несмотря на одиозность своей семьи в глазах старших Бурбонов, в 1800 году получил у жившего в эмиграции Людовика XVIII право на титул герцога Орлеанского, после Реставрации вернул огромное наследство родителей, а в 1830 году стал конституционным монархом Франции как Луи-Филипп I (свергнут в 1848). Двое младших сыновей герцога Орлеанского: Антуан Филипп, герцог Монпансье и Луи Шарль Альфонс Леодегар, граф Божоле — также оказались в эмиграции, но умерли молодыми (оба от туберкулёза, которым заразились во время пребывания под стражей в 1793 году), ничем себя не проявив и не оставив потомства. Дочь Филиппа Эгалите Аделаида после реставрации Бурбонов вернулась во Францию, затем была советницей брата, когда тот стал королём, и умерла 31 декабря 1847 года, за два месяца до его отречения.

Генеалогия

Образ в культуре 
Филипп Эгалите стал персонажем романа Хилари Мэнтел «Сердце бури» (1992). Он появляется в ряде фильмов:

 «Мария-Антуанетта» (США, 1938) — актёр Джозеф Шильдкраут
 «Англичанка и герцог» (2001) — фильм Эрика Ромера

Примечания

Ссылки 

Политики Франции
Герцоги Орлеанские
Адмиралы Франции
Великие мастера ВВФ
Французские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине
Члены Национального конвента
Дофины Оверни
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)
Принцы Франции (Бурбоны)
Герцоги Немурские
Герцоги Монпансье
Герцоги Валуа